Чемпионат Европы по мини-футболу 2010 года прошёл с 19 по 30 января в Венгрии. Матчи состоялись в будапештской «Папп Ласло Арена» и дебреценской «Феникс Арена». Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале сборную Португалии.

Впервые в финальной стадии приняли участие 12 сильнейших европейских сборных (ранее — 8). Рекордное число команд участвовало и в отборочном раунде — 38.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 2010 квалифицировались следующие команды:
  Азербайджан
  Белоруссия
  Бельгия
  Венгрия (хозяева, без отбора)
  Испания (чемпион Евро-2007)
  Италия
  Португалия
  Россия
  Сербия
  Словения
  Украина
  Чехия

Арены

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2010 на официальном сайте УЕФА

2010
Январь 2010 года
Чемпионаты Европы в Венгрии
Мини-футбол
мини-футбол
Спорт в Венгрии в 2010 году